Beaufort (formatge), formatge francès
 Biografies:
 Francis Beaufort, creador de l'escala de Beaufort
 Toponímia:
 Mar de Beaufort, part de l'oceà Àrtic 
 Beaufort (Austràlia), ciutat d'Austràlia a Victòria
 Beaufort (Gal·les), ciutat de Gal·les
 Beaufort (Irlanda), ciutat del comtat de Kerry, Irlanda
 Beaufort (Luxemburg), comuna i vila a l'est de Luxemburg
 Beaufort (Malàisia), ciutat de Malàisia a Sabah
 Canadà: Serra de Beaufort, muntanyes de Vancouver, Canadà
 França:
 Beaufort  o Bèuhòrt , municipi francès a la regió de Migdia-Pirineus, departament d'Alta Garona 
 Beaufort (Erau) municipi francès
 Beaufort (Haute-Garonne), municipi francès
 Beaufort (Isèra), municipi francès
 Beaufort (Jura), municipi francès
 Beaufort (Nord), municipi francès
 Beaufort (Savoia), municipi francès
 Beaufort-Blavincourt, municipi francès al departament de Pas-de-Calais
 Beaufort-en-Argonne, municipi francès al departament del Meuse
 Beaufort-en-Santerre, municipi francès al departament del Somme
 Beaufort-en-Vallée, municipi francès al departament de Maine-et-Loire
 Beaufort-sur-Doron municipi francès al departament de Savoia 
 Beaufort-sur-Gervanne, municipi francès al departament del Drôm
 Comtat de Beaufort, comtat feudal de França
 Ducat de Beaufort, senyoria, comtat i finalment ducat del Regne de França a la Xampanya 
 Chapdes-Beaufort, municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Montmorency-Beaufort, municipi francès al departament de l'Aube 
 Cantó de Beaufort-en-Vallée, cantó francès del departament de Maine i Loira, al districte d'Angers 
 Cantó de Beaufort-sur-Doron, cantó francès del departament de Savoia, districte d'Albertville 
 Estats Units:
 Comtat de Beaufort (Carolina del Nord), comtat dels Estats Units
 Comtat de Beaufort (Carolina del Sud), comtat dels Estats Units
 Beaufort (Carolina del Nord), ciutat dels Estats Units
 Beaufort (Carolina del Sud), ciutat dels Estats Units
 Beauford Township, ciutat dels Estats Units (Minnesota)
 Castells:
 Castell de Beaufort (Escòcia)
 Castell de Beaufort (França) 
 Castell de Beaufort (Líban), castell dels croats al Líban
 Miscel·lània:
 Duc de Beaufort (Anglaterra), títol anglès
 Duc de Beaufort (França), títol francès
 Escala de Beaufort, escala que permet mesurar la intensitat del vent
 Ratpenat d'esquena nua de Beaufort, animal d'Indonèsia